Перу — высокогорная страна, в ней насчитываются тысячи горных вершин. Ниже приведён список гор Перу абсолютной высотой более 6000 метров и относительной высотой более 300 метров. Некоторые горы из списка имеют несколько вершин: в таком случае указана только высочайшая, если нет потенциала к созданию разных статей об этих вершинах.

Список 
Сортировка по убыванию высоты. Согласно разным методам измерения, высота одной и той же горы в разных источниках может отличаться на десятки метров: в таких случаях приведена высота по наиболее авторитетному источнику, а сноской дана высота согласно чуть менее авторитетному источнику. Ряд вершин находятся непосредственно рядом друг с другом: если нет отдельного фото каждой из них, даётся «групповое фото».

 Горы, претендующие на включение в данный список 
  — высота 5991 метр, согласно другим данным — 6070 метров.
  — высота 5954 метра, согласно другим данным — 6036 метров.

 См. также 
 География Перу

 Примечания 

 Ссылки 
 The 6000m peaks of the Andes in order of height  на сайте andes.org.uk
 Andes 6000-meter Peaks  на сайте ''peakbagger.com

Перу
Горы